Lista dos subprefeitos de São Paulo, por subprefeitura:

 Aricanduva: Dilian Guimarães

 Butantã: Luiz Felippe de Moraes Neto

 Campo Limpo: Sérgio Roberto dos Santos

 Capela do Socorro: Cleide Pandolfi

 Casa Verde: Nelma Lucia Heiffig

 Cidade Ademar: Francisco Lo Prete Filho

 Cidade Tiradentes: Andreia de Souza Luz

 Ermelino Matarazzo: Claudio Toshio Itinoshe

 Freguesia do Ó: Eduardo Peres Palia

 Guaianases: Adriana Neves da Silva Morales

 Ipiranga: Edna Diva Miani Santos

 Itaquera: Guilherme Henrique de Paula e Silva

 Itaim Paulista: Irene Mistue Inada

 Jabaquara: Dirceu de Oliveira Mendes

 Jaçanã: Edison de Oliveira Vianna Junior

 Lapa: Ricardo Airut Pradas

 M’Boi Mirim: Antonio Carlos Dias de Oliveira

 Mooca: Francisco Carlos Ricardo

 Penha: Miguel Perrela

 Perus: José Evangelista Amorim

 Pinheiros: Angelo Salvador Filiador Junior

 Pirituba: Carlos Eduardo Silva Diethelm

 São Miguel: Aldo Antunes de Farias Sodré

 Santo Amaro: Roberto Arantes Filho

 São Mateus: Fernando Elias Alves de Melo

 Santana: Roberto José Pereira Cimino
 Sapopemba:  Nereu Marcelino do Amaral
 Sé: Marcos Queiroga Barreto

 Vila Maria: Gilberto Rossi

 Vila Mariana: Luiz Fernando Macarrão

 Vila Prudente: Patrícia Saran

 Parelheiros: Adailson de Oliveira

Ligações externas 

Página do Portal da Prefeitura de São Paulo com os nomes atualizados

Subprefeitos Sao Paulo
Divisões administrativas
Subprefeitos